Talita Di Mile (São Paulo,  14 de novembro de 1965) é uma ex-modelo, ex-atriz, ex-bailarina, filantropa,  empresária e scouter nacional e internacional para o mercado da moda. Di Mile é uma caça talentos feminina brasileira.

Biografia 

Talita Di Mile nasceu em São Paulo, mas foi criada em Minas Gerais. Reside no Rio Grande do Sul desde 1990. 
Vinda de uma família de poetas, cantores, dançarinos e atores circenses, começou sua carreira de atriz aos 7 anos de idade e suas peças teatrais percorriam os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo (estado) e Salvador (Bahia), através do famoso teatro mambembe. Como bailarina profissional, sonhava em abrir uma Academia de dança, mas era o dinheiro recebido pelos trabalhos de modelo que mantinha suas aulas de balé. 

Sua carreira como modelo profissional começou aos 13 anos. Morou por um período no Paraguai,  Argentina e França, nas Ilhas francesas onde conseguiu concretizar solidamente sua carreira de  modelo fotográfico e  bailarina  profissional. Porém, nunca abriu mão dos concursos de beleza e sempre esteve envolvida nos mais variados eventos de moda.

Carreira 

Talita Di Mile iniciou a carreira de modelo com o incentivo de  Airton Rodrigues Leite, que durante anos apresentou junto à sua esposa Lolita Rodrigues os programas Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas na extinta TV Tupi São Paulo.  
Visando o sucesso de sua carreira, mudou-se para o Estado de  São Paulo.
 
Ingressou na Escola de Ballet Valderez, em Santos (São Paulo) e teve aulas com o professor de dança e bailarino Silvio Maia, em Guarujá, SP. Aos 16 anos, tornou-se a bailarina  protagonista na abertura do Show de entrega do troféu Robalo de Ouro, no Teatro Municipal de Santos.
Como era muito magra, Talita dificilmente conseguia trabalhos como modelo, já que era sempre reprovada nas provas de roupas. Para se sustentar, trabalhava como recepcionista em um escritório de advocacia durante o dia e à noite era garçonete em um restaurante, na praia do Boqueirão (Santos). Aos finais de semana atuava como bailarina na Banda musical New Tropical Band.

Talita foi descoberta em Santos, no edifício residencial em que morava, pelo diretor de TV Hélio Sileman,  da Rede Bandeirantes de televisão, que observou Di Mile enquanto passava por ele. Hélio deu-lhe um cartão de visita e pediu que comparecesse na mesma semana em São Paulo, agenciando-a. Seu primeiro trabalho foi protagonizar um comercial para a Sears, Roebuck and Company, no Stúdio 4 da Rede Bandeirantes e logo após sua imagem foi usada como rótulo de embalagem para a marca  Johnson & Johnson. Desde então, surgiram diversos trabalhos para grandes empresas nacionais e internacionais.

O objetivo do  seu trabalho se resume em encontrar, preparar e lançar novos talentos para o mercado da  Moda e da Propaganda. Di Mile acredita que assim como o Diretor de Televisão Hélio Sileman a encontrou e auxiliou no início da sua carreira, ela também pode ajudar outros a ingressar no mercado da moda, propaganda e televisão.

Atualmente concentra seu trabalho no Rio Grande do Sul e  Minas Gerais, realizando seleções, Workshops  e  Convenções.

Com 33 anos de experiência no ramo da moda e tendo atuado ao lado dos descobridores das top models Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio  e Fabiana Tambosi, Di Mile já revelou mais de 700 modelos para o mercado nacional e internacional. Algumas das suas recentes descobertas são Gabriel Heckler Veridiano Tesch,Leonardo Viapiana, Mayara Zamboni, Dominique Dall'AcquaMarthina Brandt, Miss Brasil 2016 e muitas outras.

Ligações externas 

 Site da Talita Di Mile
 Talita Di Mile no Blog
 Talita Di Mile no Tumblr

Brasileiros de ascendência alemã
Modelos do estado de São Paulo
Empresários do estado de São Paulo
Modelos femininos do Brasil